Pimpinella subcrenata är en flockblommig växtart som beskrevs av Dalla Torre. Pimpinella subcrenata ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
subcrenata